Мигел Идалго има више значења:

 Мигел Идалго
 Мигел Идалго, Ел Уараче (Калвиљо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Мигел Идалго, Каракол (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Мигел Идалго (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго, Закалапа (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Истапангахоја), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго, Естасион Лакандон (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Пичукалко), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Реформа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго, Ленин (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго, Консепсион (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Мигел Идалго (Делисијас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Мигел Идалго (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Општина Мигел Идалго (Мексико Сити), општина у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Мигел Идалго (Мигел Идалго, Мексико Сити), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Мигел Идалго, Вибориљас (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Мигел Идалго, Куеритос (Сан Фелипе), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Мигел Идалго (Тлакилтенанго), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Мигел Идалго (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Мигел Идалго (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Мигел Идалго (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мигел Идалго, Колонија Агрикола (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мигел Идалго (Сан Антонио Уитепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мигел Идалго (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мигел Идалго (Сан Мигел ел Гранде), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мигел Идалго (Санто Томас Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мигел Идалго (Сан Хуан Баутиста Ваље Насионал), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Мигел Идалго (Сан Николас Буенос Аирес), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мигел Идалго (Тепанко де Лопез), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мигел Идалго (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мигел Идалго (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Мигел Идалго (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Мигел Идалго (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Идалго (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Идалго (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Идалго (Сан Луис Рио Колорадо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Идалго, Сан Лазаро (Санта Круз), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Идалго, Ел Моњо (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Мигел Идалго (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Мигел Идалго (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго (Ел Манте), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго, Крусеро дел Торо (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго, Сан Хуанито (Нуево Морелос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго, Колорадо (Тула), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Мигел Идалго, Охо де Агва Гранде (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго, Ел Апомпал (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго (Халасинго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго (Хуан Родригез Клара), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго, Километро 17 (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Мигел Идалго, Идалго (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Мигел Идалго (Хенерал Франсиско Р. Мургија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Мигел Идалго, Лас Куевас (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Мигел Идалго, Сан Мигел (Закатекас), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику